Карл Йозеф Баттьяни (; 28 апреля 1697, Рехниц, Бургенланд — 15 апреля 1772, Вена) — граф, с 1763 принц, австрийский генерал-фельдмаршал из венгерского дворянского рода Баттьяни.

Биография 
Карой Йожеф Баттьяни родился в 1697 году в семье венгерского графа Адама II Баттьяни фон Неметуйвара (1662—1703) в замке Рехниц. После смерти его отца его мать Элеонора Баттьяни-Штратманн (1672—1741) взяла на себя его опеку, пока он не достиг совершеннолетия. Он поступил на службу в австрийскую армию в раннем возрасте и отличился под командованием принца Евгения Савойского в войне против турок-османов, во время которой он принимал участие в боях под Петроварадином, Тимишоарой и Белградом.

В 1734 году в качестве генерала командовал имперскими войсками в войне за польское наследство (1733—1739) на Рейне против французов, а в 1737 году против турок. С 1739 по 1740 год он был австрийским посланником при берлинском дворе, но вернулся на военную службу после начала Первой Силезской войны с Пруссией. Здесь он снова отличился. 16 марта 1743 года он был назначен баном (наместником) Хорватии (1743—1756).

В Войне за австрийское наследство (1740—1748) он снова был задействован и в 1744 году получил самостоятельное командование в качестве командира корпуса. Он нанес тяжелое поражение Пфальцу и французам под командованием генерала Анри де Сегюра в битве при Пфаффенхофене 15 апреля 1745 года и отбросил их через Лех. Баттьяни, получивший за этот успех звание фельдмаршала, сменил фельдмаршала Аренберга на посту главнокомандующего прагматической армией. Пройдя через Шпессарт, он смог объединить свои войска с войсками фельдмаршала Отто Фердинанда фон Абенсперга и Трауна и вместе с этим заставить французов отступить за Рейн.

В 1746 году он служил под командованием принца Карла Лотарингского на территории современной Бельгии и принял участие в злополучной битве при Року. В 1747 году он был под командованием герцога Камберленда и отличился в битве при Лауфельдте, которая тоже бала проиграна, с образцовым отступлением.

После окончания войны императрица Мария Терезия назначила его воспитателем, позже старшим стюардом наследного принца, а позже императора Иосифа II.

1 декабря 1749 года Карл Йозеф Баттьяни был награжден Орденом Золотого руна.

Карл Йозеф Баттьяни провел остаток своей жизни в Вене, где и умер в 1772 году. Поскольку он не оставил потомков, титул принца перешел к его племяннику Адаму Венцелю (1722—1787), старшему сыну Людвига Эрнста Баттьяни.

Источники 
 Constantin von Wurzbach: Batthyáni, Karl Joseph Fürst von. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 1. Theil. Universitäts-Buchdruckerei L. C. Zamarski (vormals J. P. Sollinger), Wien 1856, S. 178 (Digitalisat).
 Wilhelm Edler von Janko: Batthyány, Karl Joseph Graf von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 133 f.
 Batthyány, Károly József Graf. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Band 1. München 1974, S. 159

Баны Хорватии
Кавалеры ордена Золотого руна
Баттьяни
Кавалеры Большого креста Королевского венгерского ордена Святого Стефана
Австрийские генерал-фельдмаршалы
Военачальники Священной Римской империи
Военачальники Австрийской империи